Funció característica (matemàtiques): donat un conjunt E, la funció característica d'un subconjunt A és la funcion  tal que per a tot element x de E,  si , i  si .
 Funció característica (teoria de la probabilitat): donada una variable aleatòria real , la seva funció característica és la funció .